L'OEC Kaohsiung 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata la 3ª edizione del torneo che si è giocato a Kaohsiung in Taiwan dal 14 al 20 luglio 2014 su campi in cemento e aveva un montepremi di  $+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

Ranking al 7 luglio 2014.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Ho Chih-Jen
  Hung Jui-Chen
  Lu Yen-hsun
  Wang Chieh-Fu

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Nam Ji-sung
  Jaime Pulgar-Garcia
  Shuichi Sekiguchi
  Kento Takeuchi

Partecipanti doppio

Teste di serie

Ranking al 7 luglio 2014.

Altri partecipanti
Coppie che hanno ricevuto una wild card:
  Wu Tung-Lin /  Yi Chu-Huan
  Chen I-Ta /  Ho Chih-Jen
  Hsieh Cheng-peng /  Yang Shao-Chi

Vincitori

Singolare

 Lu Yen-hsun ha battuto in finale  Luca Vanni 6(7)–7, 6–4, 6–4

Doppio

 Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin hanno battuto in finale  Chen Ti /  Huang Liang-chi 6–3, 6–2

Collegamenti esterni